Andri Marteinsson – ex calciatore islandese, centrocampista
 Bjarni Marteinsson – sovrano islandese nel XV secolo
 Marteinn Marteinsson – attore islandese
 Pétur Marteinsson – ex calciatore islandese, difensore